Die World Series 1983 war die 80. Auflage des Finals der Major League Baseball. Der Titelträger der American League, die Baltimore Orioles konnten mit 4:1 Siegen ihren dritten und bislang letzten World Series Titel gewinnen. Das unterlegene Team der National League waren die Philadelphia Phillies. Die Serie wird aufgrund der Tatsache, dass beide Städte durch die Interstate 95 miteinander verbunden sind, häufig als „The I-95 Series“ bezeichnet.

Als MVP der Serie wurde Baltimores Catcher Rick Dempsey ausgezeichnet.

Die Hymne "The Star-Spangled Banner" vor dem ersten Spiel wurde vom Country- und Folksänger John Denver vorgetragen.

Ausgangslage 
Die Philadelphia Phillies gewannen ihre Division mit sechs Spielen Vorsprung vor den Pittsburgh Pirates und konnten sich anschließend in der NLCS mit 3:1 Siegen gegen die L.A. Dodgers durchsetzen. Das Team der Phillies hatte in der Spielzeit einen hohen Altersdurchschnitt von 32 Jahren, was unter anderem an alternden Spielern, wie Pete Rose (42 Jahre), Tony Pérez (41 Jahre) und Joe Morgan (39 Jahre) lag.

Auch die Baltimore Orioles konnten ihre Division mit sechs Siegen Vorsprung gewinnen. Zweitplatziertes Team waren die Detroit Tigers. In der ALCS schlugen die Orioles dann die Chicago White Sox nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 Siegen.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Dienstag, 11. Oktober 1983 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Spiel 2 
Mittwoch, 12. Oktober 1983 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Spiel 3 
Freitag, 13. Oktober 1983 im Veterans Stadium in Philadelphia, Pennsylvania

Spiel 4 
Samstag, 15. Oktober 1983 im Veterans Stadium in Philadelphia, Pennsylvania

Spiel 5 
Sonntag, 16. Oktober 1983 im Veterans Stadium in Philadelphia, Pennsylvania

Einzelnachweise 

1983
Baseball 1983
Sportveranstaltung in Baltimore
Sportveranstaltung in Philadelphia
Baltimore Orioles
Philadelphia Phillies